Der Nissan Terra ist ein Sport Utility Vehicle des japanischen Automobilherstellers Nissan, das vorrangig auf asiatischen Märkten vermarktet wird.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das bis zu siebensitzige SUV auf Basis des Nissan Navara im Februar 2018. Seit April 2018 wird er in China verkauft. Weitere Märkte in Südostasien folgten im Laufe des Jahres. 2020 wurde das Fahrzeug als Nissan X-Terra auch in diversen Ländern auf der arabischen Halbinsel eingeführt. Eine überarbeitete Version des Fahrzeugs wurde im August 2021 präsentiert.

Technische Daten 
Abhängig vom Markt stehen unterschiedliche Motorisierungen zur Auswahl. Der Terra ist mit Vorder- oder Allradantrieb erhältlich.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)

Sport Utility Vehicle
Kombi